Udo Bartsch steht für:

* Udo Bartsch (Politiker) (* 1942), ehemaliger deutscher Politiker
 Udo Bartsch (Journalist) (* 1968), deutscher Fachjournalist für Brett-, Karten- und Gesellschaftsspiele